Сезон ФК «Спортінг» (Хіхон) 2011—2012 - 4-й поспіль сезон футбольного клубу Спортінг у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад

В оренді

Трансфери 

Прийшли

Пішли

Змагання

Ла-Ліга

Підсумок за туром

Матчі 

Нотатки
Сесар Санчес одержав червону картку як невикористаний запасний.

Турнірна таблиця

Копа-дель-Рей

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці, що з'явились на полі під час сезону, а потім полишили клуб:

|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Джерела 
Посилання на протоколи матчів подано у відповідних звітах.

Посилання 
 Офіційний сайт ФК «Спортінг» Хіхон  
 ФК «Спортінг» Хіхон у сезоні 2011-2012 на сайті bdfutbol.com

Сезони «Спортінг» (Хіхон)
Спортінг Хіхон